kurwa – polskie przekleństwo bądź wulgaryzm

Geografia

Indie 
 Kurwa – wieś w stanie Bihar, w dystrykcie Araria, w tehsilu Forbesganj
 Kurwa – wieś w stanie Bihar, w dystrykcie Nalanda, w tehsilu Nagar Nausa
 Kurwa – wieś w stanie Bihar, w dystrykcie Siwan, w tehsilu Barharia
 Kurwa – wieś w stanie Jharkhand, w dystrykcie Dumka, w tehsilu Dumka
 Kurwa – przystanek kolejowy znajdujący się we wsi Kurwa w dystrykcie Dumka w indyjskim stanie Jharkhand
 Kurwa – wieś w stanie Jharkhand, w dystrykcie Godda, w tehsilu Poreyahat
 Kurwa – wieś w stanie Jharkhand, w dystrykcie Palamu, w tehsilu Patan
 Kurwa – wieś w stanie Uttar Pradesh, w dystrykcie Basti, w tehsilu Harraiya
 Kurwa – wieś w stanie Uttar Pradesh, w dystrykcie Basti, w tehsilu Basti
 Kurwa – wieś w stanie Uttar Pradesh, w dystrykcie Gorakhpur, w tehsilu Gorakhpur
 Kurwa – wieś w stanie Uttar Pradesh, w dystrykcie Sant Kabir Nagar, w tehsilu Ghanghata

Zobacz też 

 Kurwa Fatehpur Chhapra
 Kurwa Gorari
 Kurwa Khurd
 Kurwa Lachhmipur
 Kurwa Mathia